David McLean – calciatore scozzese (1883-1951)
 David McLean – calciatore scozzese (1890-1967)
 David McLean – attore statunitense (1922-1995)